Мещеринский сельский округ:

Московская область 
 Мещеринский сельский округ — Ступинского района (1994—2006).

Тульская область 
 Мещеринский сельский округ — Плавского района.